У́лица Вильге́льма де Ге́ннина — магистральная улица в Академическом районе города Екатеринбурга.

Происхождение названия 
Улица названа в честь одного из основателей города Екатеринбурга — военного инженера Вильгельма де Геннина.

Расположение и благоустройство 
Улица Вильгельма де Геннина начинается от автомобильного кольца в конце улицы Серафимы Дерябиной. Направлена с севера на юг. Пересекает территорию Ленинского административного района города, а также улицы Краснолесья, Павла Шаманова и Академика Сахарова. Название улица получила в честь военного инженера Вильгельма де Геннина, ставшего одним из двух основателей Екатеринбурга.

История 
Улица Вильгельма де Геннина является одной из самых молодых улиц города. Она соединяет строящийся жилой район «Академический» с жилым районом «Юго-Западный». В октябре 2009 года на улице была высажена кедровая аллея из 18 сибирских кедров.

В июле 2018 года объявлен аукцион на исполнение работ по строительству улицы от проспекта Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского.

Здания и сооружения 
Улица застраивается многоэтажными жилыми зданиями. На февраль 2011 года сданы следующие многоэтажные жилые дома (все на нечётной стороне): один 15-этажный (д. № 31, сдан в 2009), один 13-этажный (д. № 33, 2009), три 9-этажных (дд. № 39-43, 2010), № 37 — 16-этажный (2010). В доме № 35 находится детский сад. На этой же стороне улицы строятся два 13-этажных дома. Зимой 2011 года начата застройка чётной стороны улицы (квартал № 5).

Транспорт 
Улица должна в будущем стать крупной автомагистралью и одной из главных улиц жилого района «Академический». По улице осуществляют перевозки автобусные маршруты № 42, 46, 54 и 58, а также маршрутные такси № 05, 012, 014, 016, 019, и 070. В 2021 году началось строительство трамвайной линии по этой улице, срок сдачи назначен на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга.

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Академического района Екатеринбурга
Улицы Екатеринбурга, названные в честь людей